Braquipódio é o nome comum dado a diversas espécies vegetais:

 Brachypodium distachyon
 Brachypodium phoenicoides